Фунес Мори ():
 Фунес Мори, Рамиро (род. 1991) — аргентинский футболист, защитник.
 Фунес Мори, Рохелио (род. 1991) — аргентинский футболист, нападающий.